Кауичан:

 Кауичан — озеро, расположенное в южной части острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия, Канада.
 Кауичан — река на юге острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канады).